Гейглеры () — объединение геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов, работающих в компании Google. Этот термин сначала использовался для того, чтобы описать всех сотрудников-ЛГБТ в 2007 году, и был задуман как обыгрыш слова гуглер () — разговорного слова, обозначающего всех сотрудников компании Google.

Этот термин впервые открыто использован «Нью-Йорк Таймс» в 2006 для описания некоторых сотрудников нового Манхэттенского офиса компании и начал широко использоваться после того, как Google стал спонсором и активным участником нескольких гей-парадов в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Дублине и Мадриде в 2007 году. С тех пор Google увеличил свою публичную поддержку положительных для ЛГБТ событий и инициатив, в том числе заявление о несогласии с Предложением 8 — законодательной инициативой, поддержанной на состоявшемся в 2008 году в Калифорнии референдуме, направленной на внесение в Конституцию Калифорнии изменений, объявляющих брак исключительно союзом одного мужчины и одной женщины.

См. также 
 Объединение гомосексуальных сотрудников Microsoft

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница гейглеров
 Обсуждение гейглеров с работником Гугла Беннетом Марксом
 Статья о гейглерах на официальном блоге Гугла

Профессиональные объединения ЛГБТ